Uljanivka (, ) è il nome di numerosi centri abitati dell'Ucraina, tra cui:

Uljanivka, insediamento di tipo urbano dell'Oblast' di Sumy
Uljanivka, villaggio del Vasyl'kivskyj rajon